ITIH6 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі X-хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 1 313 амінокислот, а молекулярна маса — 143 187.

Кодований геном білок за функціями належить до інгібіторів протеаз, інгібіторів серинових протеаз. 
Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома X

Некатегоризовані білки